Kobuz peut désigner :
 cobza, un instrument de musique à cordes d'Europe de l'Est 
 Kobuz, une localité du powiat de Gryfice en Pologne.

Instrument à cordes pincées
Luth (organologie)
Instrument de la musique hongroise